Die Bank Austria TennisTrophy 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 25. Oktober bis 31. Oktober 2010 in Wien stattfand. Es waren Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France sowie in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt, die genau wie die Bank Austria TennisTrophy zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Zum ersten Mal seit Einführung des Turniers wurde das Feld mit Jürgen Melzer von einem Österreicher angeführt. Er war zugleich auch Titelverteidiger. Mit Thomas Muster nahm auch ein ehemaliger Weltranglistenerster und dreimaliger Wien-Finalist am Hauptbewerb teil. Muster erhielt von den Veranstaltern eine Wildcard und gab nach 11 Jahren Pause sein Comeback auf der ATP World Tour, nachdem er im Laufe des Jahres bereits einige Challenger und Future Turniere bestritten hatte. Er schied jedoch bereits in der ersten Runde gegen den späteren Finalisten Andreas Haider-Maurer aus.
Zum ersten Mal seit 1988 standen sich mit Jürgen Melzer und Andreas Haider-Maurer im Finale in Wien wieder zwei Österreicher gegenüber (damals gewann Horst Skoff gegen Thomas Muster). Dabei hätten die Voraussetzungen unterschiedlicher kaum sein können: Titelverteidiger Melzer war als 12. der Tennisweltrangliste topgesetzt, sein Kontrahent Haider-Maurer erschien im Ranking zu Turnierbeginn lediglich auf Platz 157, und rutschte nach einer Aufgabe im Qualifikationsfinale nur als Lucky Loser auf Grund des Rückzugs von Ernests Gulbis in den Hauptbewerb. Dennoch konnte der im Turnierverlauf überraschend starke junge Niederösterreicher Melzer fordern und gewann den ersten Satz. Nach einem Break im Zweiten führte Haider-Maurer sogar 5:4 bei eigenem Aufschlag, musste dann allerdings nach zwei Doppelfehlern ein Rebreak hinnehmen, und verlor den folgenden Tiebreak. Im dritten Satz steigerte sich Melzer, und verwertete schließlich seinen ersten Matchball.

Titelverteidiger im Doppel waren der Pole Łukasz Kubot und der Österreicher Oliver Marach. Die beiden erreichten das Halbfinale. Das Turnier gewannen der Kanadier Daniel Nestor und der Serbe Nenad Zimonjić. Es war ihr 22. gemeinsamer Titel auf der ATP World Tour (bei der 30. gemeinsamen Finalteilnahme), und der 6. in diesem Jahr (bei bis dahin 8 Finalteilnahmen).

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 650.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage Bank Austria TennisTrophy
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation für den auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2010
2010